Schloss Christiansburg steht für

Schloss Christiansburg (Eisenberg), Thüringen
Schloss Christiansburg (Kleinern), Hessen

Siehe auch:
 Christiansborg